Okręty US Navy o nazwie USS  "Denver":
 Pierwszy USS "Denver" (C-14/PG-28/CL-16) był krążownikiem. Wszedł do służby w 1904, wycofany ze służby w 1931.
 Drugi  był lekkim krążownikiem. W służbie w latach 1942-47.
 Trzeci  był okrętem desantowym. Wszedł do służby w 1968 i nadal się w niej znajduje.

Denver